Il doppio femminile del Brisbane International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká erano le campionesse uscenti, ma sono state sconfitte ai quarti di finale da Cara Black e Anastasija Rodionova.

In finale Alisa Klejbanova e Anastasija Pavljučenkova hanno battuto Klaudia Jans-Ignacik e Alicja Rosolska per 6-3, 7-5.

Teste di serie

  Cara Black /  Anastasija Rodionova (semifinale)
  Monica Niculescu /  Yan Zi (semifinale)

  Ol'ga Govorcova /  Alla Kudrjavceva (primo turno)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2011